La stagione 2001 dell'Euro Formula 3000 fu corsa su 8 gare. Vi presero parte 11 differenti team e 30 differenti piloti. Il futuro pilota di Formula 1, Felipe Massa, vinse il titolo dominando la stagione.

La pre-stagione

Calendario

Piloti e team

 Tutti utilizzano vetture Lola T96/50 con motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R18=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte

 03
Formula 3000 2001